Matchworld Cup 2012 — 2-й розыгрыш товарищеского футбольного турнира «Matchworld Cup», организованного швейцарской компанией «Matchworld Group» и компанией «Matchworld Football Sports Management SA» (Саудовская Аравия), специализирующихся на футбольном бизнесе и маркетинге, в городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Участники 
  Бунёдкор
  Зенит
  Ирак U-23
  Ксамакс
  Ростов
  Узбекистан U-23
  Шахтёр
  Этуаль дю Сахель

Особенности регламента 
За победу в матче на групповом этапе присуждается 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков, в случае ничьей проводится серия пенальти, победитель которой получает дополнительное очко.

Итоговые места в группах будут распределены согласно следующим показателям:
 количество очков
 разность забитых и пропущенных мячей
 количество забитых мячей
 жребий.

Количество замен в составах команд не должно превышать шести, если иное не было согласовано представителями встречающихся клубов. Кроме того регламент не предусматривает обратных замен. Футболист, получивший красную карточку, автоматически пропустит следующий матч турнира.

Если в одном из четырёх финальных поединков в основное время будет зафиксирована ничья, победитель определится в серии послематчевых пенальти.

Групповой этап

Группа A 

* Поскольку «Бунёдкор» и олимпийская сборная Ирака финишировали с одинаковыми показателями, второе и третье место разыгрывалось с помощью жребия.

Группа B

Финальные матчи

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания 

2012 год в футболе
Товарищеские турниры по футболу
Международные клубные соревнования по футболу
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Дубае